Осипчук — украинская фамилия.

 Осипчук, Владимир Васильевич (род. 1938) — Герой Социалистического Труда.
 Осипчук, Владимир Вильевич (1960—1990) — советский актёр.
 Осипчук, Ольга Степановна (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.